Schiefer steht für:

 das Gestein Schiefer
 österreichisch und bayerisch den in der Haut steckenden Holzspan

Schiefer heißen:
 Schiefer (Gemeinde Fehring), Katastralgemeinde von Fehring, Steiermark

Personen:
 Arnold Schiefer (* 1966), österreichischer Manager
 Benedikt Schiefer (* 1978), deutscher Komponist
 Bernadette Schiefer (* 1979), österreichische Schriftstellerin und Verlegerin
 Christian Schiefer (1896–1998), Schweizer Fotograf
 Gernot Schiefer (* 1964), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Gustav Schiefer (1876–1956), deutscher Gewerkschaftsführer, Stadtrat und Senator
 Hanne Schiefer (1914–2010), deutsche Bäuerin und Vorsitzende des Landfrauenverbandes Württemberg
 Jack Schiefer (1898–1980), deutscher Sozialdemokrat und Widerstandskämpfer in der NS-Zeit
 Josefa Schiefer (1892–1980), deutsche Heimatforscherin und zusammen mit ihrer Schwester Volksliedsammlerin als Geschwister Schiefer
 Jule Schiefer (* 2001), deutsche Eishockeyspielerin
 Kuno Schiefer (1948–1992), deutscher Maler und Grafiker
 Manfred Schiefer (* 1946), deutscher Maler
 Markus Schiefer (* 1960), deutscher katholischer Theologe
 Oswald Schiefer (* 1950), italienischer Politiker aus Südtirol

 Wilhelm Schiefer (1885–1947), deutscher nationalsozialistischer Pädagoge

Siehe auch:
 Schieffer
 Schiefler
 Schiefner